

Еллікоттвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Еллікоттвілл — селище, штат Нью-Йорк